Окулярний міст (Наґасакі) — міст у місті Наґасакі, префектури Наґасакі, Японія.
 Окулярний міст (Ісахаясі) — міст у місті Ісахаясі, Наґасакі, префектури Наґасакі, Японія.